XRR steht für:
 Röntgenreflektometrie

xrr steht für:
 Rätische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung